Kropiwniki – wieś na Ukrainie w rejonie szackim, w obwodzie wołyńskim
 Kropiwniki – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Hermanowicze.
 Kropiwniki – dawna wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Jody.
 Kropiwniki – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim, w sielsowiecie Pierszaje.